Андреас Макрис:

 Макрис, Андреас (1930—2005) — греческий и американский композитор.
 Макрис, Андреас (род. 1995) — кипрский футболист.